Чипурная Дедовица (в водном реестре ошибочно Чипурная Ледовица)— река в России, протекает в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области. Устье реки находится в 0,4 км по левому берегу реки Дедовица. Длина реки составляет 10 км.

Исток реки находится на Северных Увалах в 7 км к югу от нежилой деревни Каксур. Генеральное направление течения в верховьях — юго-запад, в низовьях — северо-запад. Приток — Щокинок (правый). Всё течение проходит по ненаселённому холмистому лесному массиву.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Бассейновый округ — Двинско-Печорский;
 Речной бассейн — Северная Двина;
 Речной подбассейн — Малая Северная Двина;
 Водохозяйственный участок — Юг;
 Код водного объекта — 03020100212103000010644.

Примечания 

Реки Кичменгско-Городецкого района
Бассейн Юга